Lúcio Márcio Filipo (cônsul em 91 a.C.), cônsul romano em 91 a.C..
 Lúcio Márcio Filipo (cônsul em 56 a.C.), cônsul romano em 56 a.C., filho do anterior e padrasto do imperador romano Augusto.
 Lúcio Márcio Filipo (cônsul em 38 a.C.), cônsul romano em 38 a.C., filho do anterior.

 
Desambiguações de antropônimos